A 31 331-es számú mellékút egy öt számjegyű, állomáshoz vezető mellékút Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Nyomvonala 

A 32-es főútból ágazik ki, annak a 63+200-as kilométerszelvényénél lévő körforgalmú csomópontból, Zagyvarékas területén, délnyugat felé; ellenkező irányban ugyanoda torkollik be a 32 135-ös út Zagyvarékas központja felől. Az út Zagyvarékas megállóhelyig vezet, amely a Hatvan–Szolnok-vasútvonalat, a Budapest–Újszász–Szolnok-vasútvonalat és a Vámosgyörk–Újszász–Szolnok-vasútvonalat is kiszolgálja.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 911 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 12.

Jegyzetek 

31331